Modlica peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Modlica, un village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Modlica, un village de la voïvodie de Łódź